Die folgenden Tabellen geben die Ergebnisse der Direktwahlen zum Europäischen Parlament in Österreich wieder.

Verteilung der Sitze in Österreich

Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament in Österreich 

Grau unterlegt: Einzug ins Europaparlament.